Le sigle UHE peut faire référence à :

 ultra-haute énergie, ou très hautes énergies - l'ordre du PeV (péta-électronvolt) - en particulier en astrophysique ;
 uranium hautement enrichi ;

 Uhe, symbole chimique de l'unhexennium (un élément hypothétique de la période 9 du tableau périodique, correspondant au numéro atomique 169).